

Miejscowości i ich części w Polsce

Miejscowości podstawowe 
 Zapłocie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Dobra

Integralne części miejscowości 
 Części miast
 Zapłocie – część miasta Krosno
 Zapłocie – część miasta Opole
 Zapłocie – część miasta Przedecz
 Zapłocie – część miasta Wyśmierzyce
 Części wsi